Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «Г» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

Га 
 Гааке, Яков Иванович; майор; № 5616; 29 ноября 1837
 Габаев, Василий Давидович; генерал-майор; 17 мая 1915
 Габаев, Илларион Глахич; майор; № 8283; 26 ноября 1849
 Габаев, Константин Николаевич; подполковник; 7 ноября 1916 (посмертно)
 Габаев, Яссон Егорович; подполковник; № 10155; 8 сентября 1859
 Габбин, Пётр Иванович; полковник; 10 июня 1917
 Габов, Павел Николаевич; подполковник; 24 апреля 1915
 Габуния, Пётр; подпоручик; 10 июня 1916 (посмертно)
 Гавловский, Фабиан Петрович; подполковник; № 5176; 1 декабря 1835
 Гавриленков, Иван Игнатьевич; полковник; № 4254; 7 января 1829
 Гавриленко-Погарский; подполковник; № 2895; 18 марта 1814
 Гаврилов, Афанасий Гаврилович; подполковник; № 10195; 26 ноября 1860
 Гаврилов, Василий Тимофеевич; войсковой старшина; 2 марта 1905
 Гаврилов, Василий Фёдорович; поручик; 15 марта 1915 (посмертно)
 Гаврилов, Виктор Валерианович; подпоручик; 13 января 1916
 Гаврилов, Михаил Васильевич; майор; № 4886; 25 декабря 1833
 Гаврилов, Павел Гаврилович; майор; № 8073; 26 ноября 1848
 Гаврилов, Сергей Петрович; поручик; 21 июня 1915 (посмертно)
 Гаврилов, Фёдор Павлович; подполковник; № 8225; 26 ноября 1849
 Гаврильченко, Гурий Евсеевич; прапорщик; 25 мая 1916
 Гаврино, Иван Егорович; капитан-лейтенант; № 3762; 26 ноября 1823
 Гаврино, Иосиф Егорович; полковник; № 5166; 1 декабря 1835
 Гаврино, Павел Осипович; капитан 2-го ранга; № 8905; 1 февраля 1852
 Гаврино, Степан Антонович; майор; № 7500; 12 января 1846
 Гавришев, Иосиф Пантелеевич; капитан; № 5896; 1 декабря 1838
 Гавришенков, Аргимон Андреевич; капитан-лейтенант; № 4134; 26 ноября 1827
 Гавро, Константин Павлович; генерал-майор; № 2309; 26 ноября 1811
 Гавронский, Денис Матвеевич; капитан; № 5887; 1 декабря 1838
 Гагарин, Александр Иванович; генерал-майор; № 8347; 26 ноября 1850
 Гагарин, Василий Андреевич; лейтенант; № 138 (117); 9 июля 1771
 Гагарин, Иван Алексеевич; подпоручик; № 829 (442); 25 марта 1791
 Гагарин, Иван Петрович, премьер-майор; № 150 (129); 19 августа 1771
 Гагарин, Павел Сергеевич; полковник; № 248 (208); 26 ноября 1774
 Гагарин, Сергей Петрович; подполковник; 24 ноября 1917
 Гагарин, Фёдор Сергеевич; полковник; № 895 (469); 18 марта 1792
 Гагарин, Фёдор Фёдорович; майор; № 2747; 13 ноября 1813
 Гагемейстер (Гагенмейстер), Леонтий Андреевич (Андреянович); капитан 1-го ранга; № 4461; 18 декабря 1830
 Гагемейстер, Густав Андреевич; полковник; № 539 (261); 31 июля 1788
 Гаген, Альфред-Роберт Рейнович; штабс-капитан; 11 декабря 1915
 Гаген, Григорий Григорьевич; подполковник; № 7810; 26 ноября 1847
 Гагин, Павел Николаевич; майор; № 3468; 26 ноября 1819
 Гагин, Платон Николаевич; майор; № 5615; 29 ноября 1837
 Гагман, Захар Леонтьевич; капитан-лейтенант; № 2368; 26 ноября 1811
 Гагман, Эдуард Фёдорович; генерал-майор; № 8353; 26 ноября 1850
 Гагрин, Дмитрий Онуфриевич; премьер-майор; № 188 (160) 14 июля 1772
 Гадолин, Аксель Вильгельмович; генерал-майор; 9 мая 1871
 Гадяев, Степан Васильевич; подпоручик; 22 декабря 1916 (посмертно)
 Гаевский, Ефрем Иванович; майор; № 6066; 3 декабря 1839
 Гаевский, Пётр Викентьевич; поручик; 26 августа 1916
 Газенкампф, Александр Густавович; полковник; № 6466; 5 декабря 1841
 Гаибов, Фаррух Ага; поручик; 25 марта 1917
 Гайда, Радола; штабс-капитан; 12 июля 1917 (по другим данным — 25 сентября 1917)
 Гайда, Ченек; штабс-капитан; 25 сентября 1917
 Гайдаржи, Василий; прапорщик; 20 августа 1917 (посмертно)
 Гайдаров, Василий Фёдорович; подпоручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Гайдаров, Наум Касьянович; майор; 5 апреля 1878
 Гайнау, Юлиус Якоб фон; фельдмаршал-лейтенант австрийской службы; № 8140; 29 апреля 1849
 Гайтани, Константин Григорьевич; капитан-лейтенант; № 1439; 26 ноября 1802
 Гайтов, Пётр Николаевич; подполковник; № 9962; 26 ноября 1856
 Гак; капитан прусской службы; № 2920; 27 апреля 1814
 Гак; майор прусской службы; № 2969; 29 августа 1814
 Гакс, Карл Иванович; подпоручик; № 190 (162); 14 июля 1772
 Галаган, Александр Никитич; подпоручик; 24 ноября 1917 (посмертно)
 Галаев, Григорий Кириллович; капитан-лейтенант; № 9982; 26 ноября 1856
 Галаневич, Валериан Андрианович; поручик; 18 ноября 1916
 Галанчук, Николай Порфирьевич; капитан; 15 марта 1915
 Галате, Иосиф Гавриилович; полковник; № 8881; 1 февраля 1852
 Галатери-де-Жепола (Галито-де-Жепола), Габриель Николаевич; подполковник; № 1802 (788); 9 сентября 1807
 Галафеев, Алексей Евграфович; секунд-майор; № 990; 26 ноября 1792
 Галафеев, Аполлон Васильевич; полковник; № 4289; 23 октября 1829
 Галафеев, Иван Евграфович; премьер-майор; № 984; 26 ноября 1792
 Галафре, Даниил Даниилович фон; майор; № 4383; 19 декабря 1829
 Галафре, Фёдор Данилович фон; подполковник; № 5249; 1 декабря 1835
 Галахов, Александр Павлович; генерал-майор; № 8157; 26 ноября 1849
 Галахов, Семён Иванович; капитан; № 8298; 26 ноября 1849
 Галдин, Андриан Петрович; сотник; 11 августа 1877
 Галилеев, Александр Фёдорович; подпоручик; 31 декабря 1916 (посмертно)
 Галиновский, Иван Андреевич; майор; № 6605; 5 декабря 1841
 Галиновский, Игнатий Савельевич; подполковник; № 5229; 1 декабря 1835
 Галионка, Афанасий Яковлевич; майор; № 2132; 26 ноября 1809
 Галионка, Пётр Иванович; полковник; № 8372; 26 ноября 1850
 Галич, Николай Лаврентьевич; подполковник; № 5037; 3 декабря 1834
 Галкин, Андрей Александрович; поручик; 13 октября 1916
 Галкин, Валентин Георгиевич; подпоручик; 24 мая 1916 (посмертно)
 Галкин, Владимир Павлович; корнет; 13 января 1915
 Галлер, Карл Фёдорович; капитан; 4 августа 1877
 Галл, Роман Романович; контр-адмирал; № 1393; 26 ноября 1802
 Галлер, Альфред Петрович; подпоручик; 22 декабря 1917
 Галстянц, Самсон; прапорщик; 18 сентября 1918
 Галузевский, Иван Васильевич; капитан; № 6364; 11 декабря 1840
 Галузин, Николай Григорьевич; майор; № 7072; 4 декабря 1843
 Гальберг, Анатолий Михайлович фон; полковник; 27 января 1907
 Гальберг, Аполлон Карпович; поручик; № 249 (209); 26 ноября 1774
 Галье, Александр Карлович; майор; № 8272; 26 ноября 1849
 Галькевич, Григорий Лукич; поручик; 4 марта 1917
 Гальфтер, Виктор Петрович; полковник; 31 января 1915
 Гальяр, Луи-Дьердонне; бригадный генерал французской службы; 30 декабря 1878
 Гамалея, Иван Григорьевич; капитан-лейтенант; № 2150; 26 ноября 1809
 Гамалея, Иван Петрович; капитан 1-го ранга; № 4822; 25 декабря 1833
 Гамалий, Василий Данилович; сотник; 20 мая 1916
 Гамаль, Николай Фёдорович; штабс-капитан; 10 ноября 1916
 Гамбурцев, Александр Александрович; полковник; 24 апреля 1915
 Гамбурцев, Евгений Александрович; штабс-капитан; 19 апреля 1878
 Гамильтон, Егор Андреевич; капитан 1-го ранга; № 3236; 26 ноября 1816
 Гаммер, Николай Александрович; подполковник; № 4467; 18 декабря 1830
 Гампер, Богдан; премьер-майор; № 1250; 26 ноября 1795
 Гампер, Ермолай Ермолаевич; премьер-майор; № 1254; 26 ноября 1795
 Гамсахурдиа, Георгий Николаевич; полковник; 3 февраля 1915
 Ган, Александр Фёдорович; полковник; № 9060; 26 ноября 1853
 Ган, Алексей Фёдорович; премьер-майор; № 1009; 26 ноября 1793
 Ган, Густав Фёдорович; секунд-майор; № 1257; 26 ноября 1795
 Ган, Евгений Густавович; подполковник; № 5748; 1 декабря 1838
 Ган, Егор Алексеевич; капитан; № 6132; 3 декабря 1839 (по данным послужного списка награждён в 1838 году)
 Ган, Егор Иванович; полковник; № 6222; 11 декабря 1840
 Ган, Иван Яковлевич; майор; № 6335; 11 декабря 1840
 Ган, Пётр Алексеевич; капитан; № 6637; 5 декабря 1841
 Ган, Роберт Александрович; поручик; 27 января 1917
 Ган, Рудольф Августинович; прапорщик; 12 апреля 1878
 Гангардт, Иван Егорович; полковник; № 8651; 26 ноября 1851
 Гангеблов, Семён Георгиевич; генерал-майор; № 2715; 20 октября 1813
 Гандзюк, Яков Григорьевич; штабс-капитан; 19 сентября 1907
 Гандурин, Иван Константинович; полковник; 23 ноября 1904
 Ганецкий, Иван Степанович; полковник; № 8869; 1 февраля 1852
 Ганецкий, Николай Степанович; полковник; № 9556; 28 декабря 1854
 Ганжа, Пётр Иосифович; генерал-майор; № 2204; 26 ноября 1810
 Ганзен, Вильгельм Васильевич; полковник; № 8366; 26 ноября 1850
 Ганзен, Карл Петрович; генерал-майор; № 8162; 26 ноября 1849
 Ганзиели, Георгий Спиридонович; прапорщик; № 10220; 19 августа 1863
 Ганич, Иван Христианович; майор; № 6320; 11 декабря 1840
 Ганичев, Лев; майор; № 4235; 25 декабря 1828
 Ганичев, Пётр Яковлевич; полковник; № 5121; 1 декабря 1835
 Ганкевич, Даниил Васильевич; подполковник; № 8703; 26 ноября 1851
 Ганкевич, Павел Леонтьевич; генерал-майор; № 6702; 3 декабря 1842
 Ганнибал, Яков Георгиевич; подполковник; 26 сентября 1916
 Гантимуров, Михаил Петрович; поручик; 2 января 1917
 Гантимуров, Николай Иннокентьевич; подпоручик; 4 апреля 1905
 Гантц, Юлиус Александрович; поручик; 27 января 1917
 Ганчинский, Фёдор Андреевич; подполковник; № 3509; 6 июня 1821
 Ганюк, Тимофей Аверкиевич; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Гаппе, Фёдор Иванович; майор; № 9445; 26 ноября 1854
 Гараев, Николай Андреевич; поручик; № 6171; 28 февраля 1840
 Гаранин, Михаил Михайлович; сотник; 12 ноября 1917
 Гарбар-Гарбарев, Григорий Степанович; подпоручик; 28 ноября 1916 (посмертно)
 Гарбозюк, Тихон Антонович; поручик; 26 августа 1916
 Гарбуз-Бардзиловский, Александр Антонович; подполковник; № 6048; 3 декабря 1839
 Гарбуз-Гарбузенко, Степан Кузьмич; поручик; 5 мая 1917 (посмертно)
 Гардеенко, Андреян Семёнович; капитан; № 6659; 5 декабря 1841
 Гарднер, Пётр Петрович; полковник; № 9893; 12 января 1856
 Гарибян, Шаварш; подпоручик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Гарижский, Илья Семёнович; капитан; № 5885; 1 декабря 1838
 Гарин, Михаил Андреевич; премьер-майор; № 1081; 26 ноября 1794
 Гарин, Николай Прокофьевич; полковник; № 9363; 26 ноября 1854
 Гарин, Тимофей Иванович; полковник; № 7568; 1 января 1847
 Гарковенко, Павел Естафьевич; полковник; 31 июля 1877
 Гаркушин, Аркадий Иванович; подпоручик; 18 ноября 1917
 Гармашевский, Виссарион Алексеевич; капитан; № 6134; 3 декабря 1839
 Гарменс, Фаддей Иванович; подполковник; № 1572; 26 ноября 1804
 Гарнаульт, Иван Иванович; полковник; № 1316; 26 ноября 1802
 Гаровников, Антон Иосифович; подпоручик; 9 сентября 1915
 Гарпе, Август Васильевич; полковник; № 2207; 26 ноября 1810
 Гарпе, Василий Иванович; полковник; № 1847; 26 ноября 1807
 Гарпе, Карл Карлович; подполковник; № 1512; 26 ноября 1803
 Гартинг, Иван Маркович; генерал-майор; № 2006; 26 ноября 1808
 Гартинг, Мартын Николаевич; полковник; № 2975; 17 сентября 1814
 Гартман, Борис Георгиевич (Егорович); полковник; 13 октября 1914
 Гартман, Владимир Евгеньевич; штабс-капитан; 9 сентября 1915
 Гарток, Вилим Васильевич фон; подполковник; № 428; 26 ноября 1785
 Гартонг, Андрей Андреевич; генерал-майор; № 8845; 1 февраля 1852
 Гартунг, Николай Иванович; полковник; № 3812; 12 декабря 1824
 Гарфен, Тимофей Иванович; подполковник; № 9396; 26 ноября 1854
 Гарцевич, Осип Дмитриевич; поручик; № 8830; 26 ноября 1851
 Гаспарини, Леопольд Леопольдович; подполковник; 19 мая 1915
 Гаспаров, Василий Петрович; штабс-капитан; 14 ноября 1916
 Гассабов, Борис Павлович; подполковник; 11 апреля 1917 (посмертно)
 Гассе; майор; № 2387 (1021); 26 декабря 1811
 Гаст; капитан прусской службы; № 2587; 14 июня 1813
 Гастфер, Отто Егорович фон; генерал-майор; № 3044; 26 ноября 1816
 Гастфер, Отто Антонович; генерал-майор; № 9637; 26 ноября 1855
 Гасфорд, Густав Христианович; генерал-майор; № 5105; 1 декабря 1835
 Гаталин, Иван Андреевич; поручик; № 7526; 12 января 1846
 Гатовский (Готовский), Николай Павлович; полковник; № 6719; 3 декабря 1842
 Гатовский, Владимир Николаевич; полковник; 31 октября 1917
 Гаугвиц, Ойген Вильгельм; генерал-майор австрийской службы; № 2751; 10 декабря 1813 (:de:Eugen Wilhelm Graf Haugwitz)
 Гаузен, Карл Васильевич; полковник; № 6417; 5 декабря 1841
 Гаузен, Карл Густавович; подполковник; № 6511; 5 декабря 1841
 Гаузенберг, Давид Павлович; подполковник; № 426; 26 ноября 1785
 Гаумбоум, Карл фон; подполковник; № 127 (106); 5 июля 1771
 Гачковский, Валентин Антонович; прапорщик; 29 июля 1916 (посмертно)
 Гацийский, Паулин Дементьевич; подполковник; № 9403; 26 ноября 1854
 Гашкевич, Николай Яковлевич; капитан; 13 октября 1914
 Гаярин, Василий Данилович; подполковник; № 6782; 3 декабря 1842

Гв 
 Гварджаладзе, Самсон Гиттоевич; поручик; 28 августа 1916 (посмертно)
 Гвоздиков, Николай Николаевич; подполковник; 13 января 1915 (посмертно)

Ге 
 Гебгардт, Карл Карлович; генерал-майор; № 4195; 25 декабря 1828
 Гебгарт, Карл Карлович фон; капитан 1-го ранга; № 2344; 26 ноября 1811
 Гебгарт, Фёдор Карлович; полковник; № 3564; 16 декабря 1821
 Гебель, Георгий Андреевич; подполковник; № 6765; 3 декабря 1842
 Гебель, Густав Иванович; подполковник; № 3462; 26 ноября 1819
 Гёбен, Август Карл фон фон; генерал от инфантерии прусской службы; 27 декабря 1870
 Гебенер, Павел Николаевич; полковник; № 3331; 12 декабря 1817
 Гегстрем, Евгений-Александр Элисович; полковник; 25 мая 1917
 Гедгорт, Егор Егорович; штабс-ротмистр; № 9513; 26 ноября 1854
 Гедевиц; волонтер, камергер прусского двора; № 2917; 27 апреля 1814
 Гедеман; подполковник прусской службы; № 3385; 25 марта 1818
 Гедеонов, Григорий Дмитриевич; лейтенант; № 9622; 16 ноября 1855
 Гедеонов, Дмитрий Яковлевич; капитан-поручик; № 825 (438); 25 марта 1791
 Гедеонов, Михаил Яковлевич; полковник; № 963; 26 ноября 1792
 Гедеонов, Пётр Дмитриевич; подполковник; № 7008; 4 декабря 1843
 Гедеонов, Пётр Иванович; полковник; № 377; 26 ноября 1783
 Гедич, Роман Алексеевич; прапорщик; 9 октября 1915 (посмертно)
 Гедримов, Игнатий Антонович; подполковник; № 3460; 26 ноября 1819
 Гезельшап, Карл Карлович фон; майор; № 6812; 3 декабря 1842
 Гей; прапорщик великобританской службы; № 181 (153); 15 января 1772
 Гейден, Логин Логинович; лейтенант; № 4385; 19 декабря 1829
 Гейден, Логин Петрович; контр-адмирал; 3482; 6 июня 1821
 Гейден, Фёдор Логинович; капитан; № 7722; 25 ноября 1847
 Гейденрейх, Иван Григорьевич; полковник; № 2465 (1098); 22 ноября 1812
 Гейденрейх, Эдуард Андреевич; полковник; № 8867; 1 февраля 1852
 Гейдукевич, Эдуард-Гавриил Николаевич; полковник; 17 апреля 1916
 Гейкинг, Христофор Иванович; генерал-поручик; № 547; 26 ноября 1788
 Гейман, Александр Александрович; полковник; 23 мая 1916
 Гейман, Эгон Феликсович; прапорщик; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Геймовский, Владимир Александрович; подпоручик; 24 апреля 1915
 Гейниман, Христиан Иванович; капитан; № 9912; 7 апреля 1856
 Гейниц, Осип Осипович; полковник; № 2012; 26 ноября 1808
 Гейнсберг, Эрнест Эдуардович; поручик; 12 января 1917
 Гейнце, Отто Августович; полковник; 19 октября 1916
 Гейсмар, Фёдор Клементьевич; штабс-капитан; № 2592; 5 июля 1813
 Гейст, Альфонс-Герберт-Рейнгольд Робертович; прапорщик; 16 июля 1915 (посмертно)
 Гейциг, Матвей Иванович; подполковник; № 356; 26 ноября 1782
 Гек, Василий Фёдорович; подполковник; № 6263; 11 декабря 1840
 Геке, Карл Карлович; полковник; № 7549; 1 января 1847
 Гелинсберг, Антон Антонович фон; секунд-майор; № 709; 26 ноября 1789
 Геллер, Фёдор Карлович; полковник; № 5541; 29 ноября 1837
 Геллер, Фридрих; подполковник; № 104 (83); 8 марта 1771
 Геловани, Константин Леванович; подполковник; 6 июля 1915
 Гелошвили, Георгий Алексеевич; прапорщик; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Гельвиг, Александр Яковлевич; полковник; № 3704; 26 ноября 1823
 Гельвиг, Густав Карлович; полковник; № 3560; 16 декабря 1821
 Гельвиг, Иван; секунд-майор; № 955; 26 ноября 1792
 Гельвиг, Фридрих фон; полковник прусской службы; около 1813—1815 годов (:de:Friedrich von Hellwig)
 Гельвиг, Яков Евстафьевич фон; майор; № 903 (477); 18 марта 1792
 Гельд, Адольф Адамович; подполковник; № 3200; 26 ноября 1816
 Гельд, Карл Фёдорович; полковник; № 1765 (751); 26 апреля 1807
 Гельднер, Леопольд Антонович; майор; № 6845; 3 декабря 1842
 Гельмерс, Антон Антонович; майор; № 2670; 15 сентября 1813
 Гельмерсен, Александр Петрович; полковник; № 5366; 6 декабря 1836
 Гельмерсен, Бенедикт Андреевич; полковник; № 2104; 26 ноября 1809
 Гельмерсен, Богдан (1746 — после 1798); премьер-майор; № 697; 26 ноября 1789
 Гельфрейх, Богдан Борисович; подполковник; № 1744 (730); 28 марта 1807
 Гельфрейх, Егор Иванович; полковник; № 4071; 26 ноября 1827
 Гельфрейх, Карл Борисович; подполковник; № 1068 (553); 26 октября 1794
 Гембицкий, Зиновий, Константинович; поручик; 25 апреля 1915
 Гембицкий, Пётр Варфоломеевич; полковник; 22 мая 1915
 Гемельман, Владимир Иванович; капитан; № 4638; 25 декабря 1831
 Генералов, Афанасий Иванович; штабс-капитан; № 9514; 26 ноября 1854
 Гензелович, Константин Васильевич; подполковник артиллерии; 24 апреля 1915 (посмертно)
 Гензель, Михаил Михайлович; подполковник; 31 июля 1917
 Геништа, Александр Владимирович; штабс-ротмистр; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Генкель фон Доннерсмарк, Вильгельм Людвиг Виктор; полковник прусской службы; № 2777; 4 января 1814
 Геннерих, Василий Карлович; полковник; № 9889; 12 января 1856
 Геннинг, Александр Владимирович; подполковник; № 8482; 26 ноября 1850
 Геннинг, Максим Матвеевич; капитан-лейтенант; № 3598; 16 декабря 1821
 Геннингс, Вильгельм Александрович фон; генерал-майор; 12 октября 1917
 Генуш, Егор Христианович; майор; № 6326; 11 декабря 1840
 Генрих, принц Гессенский; 2 февраля 1871
 Генс, Григорий Фёдорович; полковник; № 4705; 21 декабря 1832
 Генс, Константин Карлович; майор; № 6597; 5 декабря 1841
 Георгий Карагеоргиевич, сербский королевич; 27 ноября 1914
 Гепперт, Георг фон; генерал-майор австрийской службы; № 3480; 26 апреля 1821 ()
 Гепперт, Менрад фон; полковник австрийской службы; № 2959; 3 августа 1814
 Гепрат, Поль Эмиль; вице-адмирал французской службы; 12 августа 1916
 Гераков, Семён Васильевич; подполковник; № 3040; 26 ноября 1816
 Герасименко, Иван Михайлович; подъесаул; 23 мая 1916 (посмертно)
 Герасименко-Павловский, Онисим Иванович; подполковник; № 6055; 3 декабря 1839
 Герасимов, Александр Моисеевич; подполковник; № 9774; 26 ноября 1855
 Герасимов, Борис Аполлинарьевич; подполковник; 23 января 1919
 Герасимов, Евгений Михайлович; генерал-майор; 6 января 1917
 Герасимов, Егор Семёнович; полковник; № 7173; 17 декабря 1844
 Герасимов, Матвей Парфентьевич; подполковник; № 5034; 3 декабря 1834
 Герасимов, Михаил; прапорщик; 28 февраля 1919
 Герасимов, Осип; поручик; № 8586; 26 ноября 1850
 Герасимов, Пётр Моисеевич; полковник; № 6413; 5 декабря 1841
 Герасимовичев, Дмитрий Яковлевич; подпоручик; 19 марта 1917 (посмертно)
 Герачинский-Герачук, Борис Осипович; поручик; 25 сентября 1917
 Гербель, Василий Васильевич; генерал-майор; № 4194; 25 декабря 1828
 Гервей, Фельтон; полковник великобританской службы; № 3009; 6 августа 1815
 Герздорф, Александр Карлович; генерал-майор; № 5101; 1 декабря 1835
 Герздорф, Арист Фёдорович фон; полковник; № 7558; 1 января 1847
 Герздорф, Иван Карлович; полковник; № 173; 26 ноября 1771
 Герздорф, Карл Максимович; премьер-майор; № 911 (485); 31 марта 1792
 Герздорф, Фёдор Фёдорович; полковник; № 122 (101); 20 июня 1771
 Герике, Иван Христофорович; подполковник; № 1964 (872); 20 мая 1808
 Геринг, Иван Фёдорович; генерал-майор; № 1521; 26 ноября 1803
 Геринг, Пётр Иванович; капитан 2-го ранга; № 5819; 1 декабря 1838
 Геринг, Пётр Фёдорович; майор; № 614 (298); 14 апреля 1789
 Геринг, Христиан Фёдорович; генерал-майор; № 1461; 15 декабря 1802
 Герич, Феликс Николаевич; майор; № 5267; 1 декабря 1835
 Геркен, Фёдор Иванович; капитан; № 7681; 1 января 1847
 Герм, Иоганес-Эдуард Юрьевич; прапорщик; 1 сентября 1917
 Герман, Александр Иванович; генерал-майор; № 4281; 22 сентября 1829
 Герман, Василий Владимирович; капитан; 7 января 1916
 Герман, Готгард Фридрихович фон; полковник; № 6953; 4 декабря 1843
 Герман, Яков Валентинович; майор; № 4602; 16 декабря 1831
 Германс, Александр Фаддеевич; подполковник; № 7791; 26 ноября 1847
 Германс, Фёдор Фаддеевич; майор; № 5836; 1 декабря 1838
 Гермейер, Иван Карлович; подполковник; № 6992; 4 декабря 1843
 Гермес, Богдан Андреевич; действительный статский советник; № 1468; 15 декабря 1802
 Гернгросс, Александр Алексеевич; генерал-майор; 22 декабря 1900
 Гернгросс, Андрей Фёдорович; майор; № 1779 (764); 26 апреля 1807
 Гернгросс, Родион Фёдорович; полковник; № 2210 (988); 26 ноября 1810
 Гернгросс, Самуил Фёдорович; подполковник; № 5561; 29 ноября 1837
 Гернет, Николай Эдуардович; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Гернет, Фердинанд Христофорович; полковник; № 4984; 3 декабря 1834
 Гернет, Эдуард Фёдорович; подполковник; № 6794; 3 декабря 1842
 Герник, Альберт Карлович; подполковник; 29 мая 1915
 Герсеванов, Николай Борисович; полковник; № 9677; 26 ноября 1855
 Герстфельд, Эдуард Иванович; генерал-майор; № 8348; 26 ноября 1850
 Гертлин, Фридрих фон; майор баварской службы; № 2996; 23 июня 1815
 Гертценберг, Даниил Даниилович; премьер-майор; № 863; 26 ноября 1791
 Гертык, Иосиф Иосифович; майор; № 7270; 17 декабря 1844
 Геруа, Александр Клавдиевич; полковник; № 3698; 26 ноября 1823
 Герценберг, Даниил Даниилович; подполковник; № 8479; 26 ноября 1850
 Герценберг, Даниил Иванович; полковник; № 1450; 26 ноября 1802
 Герцык, Антон Казимирович; полковник; № 9680; 26 ноября 1855
 Гершельман, Георгий Сергеевич; поручик; 13 октября 1914 (посмертно)
 Гершельман, Сергей Константинович; генерал-лейтенант; 8 сентября 1905
 Герштенцвейг, Владимир Каэтанович; полковник; 13 января 1915 (посмертно)
 Герштенцвейг, Даниил Александрович; генерал-майор; № 4319; 19 декабря 1829
 Гескет, Борис Сергеевич; штабс-капитан; 26 ноября 1916
 Геслинг, Александр Иванович; капитан-лейтенант; № 8738; 26 ноября 1851
 Гесс, Генрих фон; фельдмаршал-лейтенант австрийской службы; № 7930; 16 сентября 1848
 Гессе, Карл Фёдорович; полковник; № 3815; 12 декабря 1824
 Гессе, Лукьян Максимович фон; подполковник; № 1479; 15 декабря 1802
 Гессе, Пётр Павлович; полковник; 23 декабря 1878
 Гессен, Василий Иванович; премьер-майор; № 509; 26 ноября 1787
 Гетман-Цепурдей, Алексей Яковлевич; майор; № 5059; 3 декабря 1834
 Гетцен, Егор Павлович; капитан 1-го ранга; № 1851; 26 ноября 1807
 Гетшель, Фёдор-Герман Эдуардович; капитан; 31 мая 1881
 Гецнер, Иосиф Игнатьевич; подполковник; № 9405; 26 ноября 1854
 Гечевич, Лев Викентьевич; генерал-майор; № 8597; 26 ноября 1851

Гз 
 Гзель, Александр Карлович; капитан; № 5081; 3 декабря 1834

Ги 
 Гибер-фон-Грейфенфельс, Глеб Николаевич; подпоручик; 1 июня 1916
 Гибнет, Александр Иванович; секунд-майор; № 708; 26 ноября 1789
 Гибс, Самуил Самуилович; капитан-лейтенант; № 284 (235); 26 ноября 1775
 Гибшман, Юлий-Рудольф-Вильгельм Христофорович; капитан; 10 ноября 1914
 Гиваде, Карл Юрьевич; полковник; № 1328; 26 ноября 1802
 Гигауров, Александр Рожденович; штабс-капитан; 11 сентября 1916 (посмертно)
 Гигель, Фридрих; капитан виртембергской службы; № 2967; 3 августа 1814
 Гиерт, Алексей Алексеевич; полковник; № 4576; 16 декабря 1831
 Гиждеу, Карл Львович; подполковник; 8 сентября 1905
 Гиждеу, Фаддей Фаддеевич; полковник; № 5379; 6 декабря 1836
 Гижицкий, Игнатий Иванович; полковник; № 1133 (562); 1 января 1795
 Гилейн, Карл Осипович; генерал-майор; № 5926; 3 декабря 1839
 Гилленшмидт, Яков Фёдорович; полковник; 29 марта 1906
 Гилленшмидт, Яков Яковлевич; полковник; № 3818; 12 декабря 1824
 Гиль, Фёдор Матвеевич фон; секунд-майор; № 989; 26 ноября 1792
 Гиллхаузен, Фридрих Вильгельм Конрад фон; капитан прусской службы; № 3314; 25 января 1817 (Gillhausen, Friedrich Wilhelm Conrad von, за Ватерлоо?)
 Гильдебрандт, Александр Михайлович; подполковник; № 7225; 17 декабря 1844
 Гильденштуббе, Александр Иванович; генерал-майор; № 7728; 26 ноября 1847
 Гильдервоф, Христиан Яковлевич; майор; № 1588; 26 ноября 1804
 Гильчевский, Константин Лукич; генерал-лейтенант; 21 октября 1916
 Гильшер, Георгий Владимирович; корнет; 15 мая 1917
 Гильяшевич, Иван Мартынович; полковник; № 5372; 6 декабря 1836
 Гимбут, Осип Васильевич; подполковник; № 5030; 3 декабря 1834
 Гиммель, Михаил Германович; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Гин, Христофор Осипович фон; капитан-лейтенант; № 4006; 26 ноября 1826
 Гинан, Сергей Павлович; поручик; 25 марта 1916
 Гинглят, Фёдор Тимофеевич; капитан; № 10028; 25 января 1857
 Гинглятт, Тимофей Мартынович; полковник; № 9938; 26 ноября 1856
 Гине, Борис Егорович; полковник; № 3897; 26 ноября 1826
 Гине, Клеофаст Доминикович; полковник; № 8642; 26 ноября 1851
 Гине, Яков Егорович; полковник; № 2214; 26 ноября 1810
 Гинсар, Григорий Васильевич; капитан; № 7351; 17 декабря 1844
 Гинтергак, Отто; премьер-майор; № 316; 26 ноября 1780
 Гинтовт, Людвиг Иванович; полковник; № 3506; 6 июня 1821
 Гинц, Андрей Иванович; лейтенант; № 2041; 26 ноября 1808
 Гинцель, Александр Карлович; полковник; № 5556; 29 ноября 1837
 Гиппенрейтер, Александр Фёдорович; капитан; 23 сентября 1915
 Гиргас, Павел Густавович; подполковник; № 9779; 26 ноября 1855
 Гиргас, Фёдор Христианович; подполковник; № 7618; 1 января 1847
 Гиро, Юлиан Антонович; штабс-капитан; № 9516; 26 ноября 1854
 Гирс, Александр Карлович; поручик; № 2733; 20 октября 1813
 Гирш, Владимир Артурович; штабс-капитан; 27 сентября 1916
 Гирш, Иван Христианович; майор; № 2353; 26 ноября 1811
 Гирш, Игнатий Иванович; премьер-майор; № 382; 26 ноября 1783
 Гиршфельд, Василий Иосифович; штабс-капитан; 31 октября 1917 (посмертно)
 Гиршфельд, Иван Андреевич; полковник; № 1473; 15 декабря 1802
 Гиршфельд, Иосиф Викторович; капитан; 27 марта 1880
 Гисси, Антон Ильич; подполковник; № 8259; 26 ноября 1849
 Гиттис, Владимир Михайлович; капитан; 1 сентября 1915

Гл 
 Главацкий, Фёдор Васильевич; полковник; № 4799; 25 декабря 1833
 Глаголев, Константин Михайлович; прапорщик; 25 сентября 1917
 Гладкий, Осип Михайлович; полковник; № 4394; 1 января 1830
 Гладков, Абрам Васильевич; подпоручик; № 6896; 3 декабря 1842
 Гладков, Александр Павлович; полковник; № 5932; 3 декабря 1839
 Гладков, Иван Васильевич; генерал-лейтенант; № 3872; 26 ноября 1826
 Гладков, Сергей; прапорщик; 1 сентября 1917 (посмертно)
 Гладковский, Николай Аркадьевич; поручик; 25 сентября 1917
 Гладко-Сацкой, Михаил Антонович; подполковник; № 4365; 19 декабря 1829
 Гладыш, Фёдор Иванович; подполковник; № 9122; 26 ноября 1853
 Гладышев, Евграф Иванович; генерал-майор; № 4314; 19 декабря 1829
 Гладышев, Иван Петрович; капитан; № 8102; 26 ноября 1848
 Глазатов, Егор Иванович; капитан-лейтенант; № 3617; 16 декабря 1821
 Глазенап, Александр Григорьевич; полковник; № 4807; 25 декабря 1833
 Глазенап, Владимир Григорьевич; ротмистр; № 2930; 3 мая 1814
 Глазенап, Богдан Александрович фон; лейтенант; № 4911; 25 декабря 1833
 Глазенап, Григорий Иванович фон; подполковник; № 1236; 26 ноября 1795
 Глазенап, Карл Иванович фон; полковник; № 852; 26 ноября 1791
 Глазенап, Николай; капитан; № 621 (305); 14 апреля 1789
 Глазенап, Роман Григорьевич; генерал-майор; № 4304; 19 декабря 1829
 Глазенап, Христофор; подполковник; № 3568; 16 декабря 1821
 Глазков, Василий Терентьевич; штабс-капитан; 4 апреля 1917
 Глазов, Павел Михайлович; полковник; № 595 (279); 14 апреля 1789
 Глазырин, Роман Павлович; полковник; 27 января 1907
 Гласс, Фёдор; секунд-майор; № 873; 26 ноября 1791
 Глебов, Андрей Саввич; капитан; № 1703 (689); 12 апреля 1806
 Глебов, Василий Иванович; генерал-майор; № 1494; 15 декабря 1802
 Глебов, Иван Александрович; ротмистр; 1814 (данные требуют дополнительной проверки)
 Глебов, Константин Николаевич; полковник; № 8630; 26 ноября 1851
 Глебович-Полонский, Иван Брунович; поручик; 24 октября 1904
 Глебовский, Александр Павлович; подполковник; 3 октября 1919
 Глинка-Маврин, Борис Григорьевич; генерал-майор; № 8158; 26 ноября 1849
 Глинка, Владимир Андреевич; генерал-майор; № 4427; 18 декабря 1830
 Глинка, Иван Петрович; полковник; № 3065; 26 ноября 1816
 Глиноецкий, Владимир Константинович; капитан; 9 ноября 1915
 Глинский, Владислав Антонович; поручик; 31 июля 1917
 Глинский, Иоаким Фелицианович; подполковник; № 5238; 1 декабря 1835
 Глинский, Роман Иосифович; штабс-капитан; 8 мая 1915
 Глоба, Демьян Васильевич; майор; № 4240; 25 декабря 1828
 Глоба, Михаил Александрович; штабс-капитан; 30 марта 1879
 Глоба-Михайленко, Автоном Дмитриевич; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Глотов, Нил Григорьевич; полковник; № 7748; 26 ноября 1847
 Глотов, Сергей Иосифович; подпоручик; 14 ноября 1916 (посмертно)
 Глумаков, Дмитрий Яковлевич; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Глухов, Алексей Григорьевич; подпоручик; № 2066 (937); 17 февраля 1809
 Глухов, Василий Алексеевич; подполковник; № 1578; 26 ноября 1804
 Глухов, Илья Алексеевич; капитан; № 1171 (601); 1 января 1795
 Глухов, Феофилакт Алексеевич; подполковник; № 3949; 26 ноября 1826
 Глуховский, Александр Иванович; подполковник; № 10243; 27 июня 1867
 Глуховский, Игнатий Игнатьевич; майор; № 5261; 1 декабря 1835
 Глуховский, Тимофей Игнатьевич; майор; № 5260; 1 декабря 1835
 Глушков, Иван Иванович; полковник; № 8200; 26 ноября 1849
 Глушков, Ираклий Васильевич; штабс-капитан; 25 сентября 1915
 Глушков, Михаил; майор; № 3358; 12 декабря 1817
 Глущенко, Иван Васильевич; прапорщик; 25 сентября 1917
 Глясс, Владислав-Александр Эдуардович; полковник; 6 августа 1915

Гн 
 Гнедич, Пётр Алексеевич; подполковник; № 6529; 5 декабря 1841
 Гнездовский, Филициан Матвеевич; подполковник; № 4718; 21 декабря 1832
 Гнилокишков, Пантелеймон Маркович; полковник; № 4978; 3 декабря 1834
 Гнилосиров, Василий Самойлович; капитан; № 6888; 3 декабря 1842
 Гноспелиус, Фёдор Христианович; подполковник; № 9147; 26 ноября 1853

Го 
 Гобронидзе, Моисей Алексеевич; поручик; 15 октября 1916
 Гобято, Леонид Николаевич; подполковник; 25 февраля 1907
 Говорецкий, Феофилакт Трофимович; майор; № 4750; 21 декабря 1832
 Говоров, Александр Иванович; полковник; № 4436; 18 декабря 1830
 Говоров, Евгений Васильевич; полковник; 11 декабря 1915
 Говоров, Иван Петрович; генерал-майор; № 1540; 26 ноября 1803
 Гогель, Григорий Фёдорович; полковник; № 7950; 26 ноября 1848
 Гогель, Иван Григорьевич; генерал-майор; № 3628; 13 февраля 1823
 Гогель, Иван Иванович; генерал-майор; № 7534; 1 января 1847
 Гогель, Фёдор Григорьевич; полковник; № 1915 (821); 27 декабря 1807
 Гогенбах, Карл Карлович; полковник; № 6247; 11 декабря 1840
 Гогенлоэ-Ингельфинген, Крафт цу; генерал-лейтенант прусской службы; 27 декабря 1870
 Гогенлоэ-Лангенсбург, Людвиг; майор; № 1983 (891); 20 мая 1808
 Гогинов, Павел Александрович; подполковник; № 5568; 29 ноября 1837
 Гогинов, Пётр Александрович; подполковник; № 7208; 17 декабря 1844
 Гогичайшвили, Ростом; поручик; 22 декабря 1917 (посмертно)
 Гогленков, Григорий Петрович; штабс-капитан; 6 сентября 1917
 Годун, Степан Степанович; прапорщик; 25 мая 1916
 Гоголев, Пётр Михайлович; подполковник; № 694; 26 ноября 1789
 Годейн, Павел Петрович; генерал-майор; № 4300; 19 декабря 1829
 Годлевский Станислав Францевич; полковник; № 540 (262); 31 июля 1788
 Годлевский, Варфоломей; капитан; № 7700; 1 января 1847
 Годлевский, Иван Осипович; подполковник; № 5211; 1 декабря 1835
 Годлевский, Кирилл Осипович; подполковник; № 7217; 17 декабря 1844
 Годорожий-Чикаленко, Семён Васильевич; майор; № 5068; 3 декабря 1834
 Годц, Иван Степанович; майор; № 8752; 26 ноября 1851
 Гозиуш, Карл Карлович (старший); генерал-майор; № 6194; 11 декабря 1840
 Гозиуш, Карл Карлович (младший); подполковник; № 7596; 1 января 1847
 Гокинаев, Николай Степанович; войсковой старшина; № 9167; 26 ноября 1853
 Гоколов, Михаил Антонович; полковник; № 1324; 26 ноября 1802
 Голдин, Иннокентий Михайлович; штабс-капитан; 25 февраля 1907
 Голев, Иван Петрович; полковник; № 8378; 26 ноября 1850
 Голев, Павел Петрович; майор; № 5620; 29 ноября 1837
 Голега, Фёдор Сергеевич; прапорщик; 23 сентября 1915
 Голенищев-Кутузов, Егор Иванович; майор; № 7076; 4 декабря 1843
 Голенищев-Кутузов, Иван Егорович; инженер-генерал-майор; № 311; 26 ноября 1780
 Голенищев-Кутузов, Логин Иванович; подполковник; № 669 (354); 26 ноября 1789
 Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович; подполковник; № 269 (222); 26 ноября 1775
 Голенищев-Кутузов, Павел Яковлевич; подполковник; № 5413; 6 декабря 1836
 Голенко, Константин Петрович; лейтенант; № 9602; 11 мая 1855
 Голенковский, Михаил Андреевич; майор; № 3998; 26 ноября 1826
 Голенковский, Михаил Фёдорович; подполковник; № 6502; 5 декабря 1841
 Голенковский, Николай Антонович; майор; № 5830; 1 декабря 1838
 Голиков, Алексей Тимофеевич; майор; № 5280; 1 декабря 1835
 Голицын, Александр Михайлович; капитан; № 4636; 25 декабря 1831
 Голицын, Александр Сергеевич; генерал-майор; № 9341; 26 ноября 1854
 Голицын, Александр Сергеевич; генерал-майор; № 8847; 1 февраля 1852
 Голицын, Андрей Михайлович; генерал-майор; № 5675; 1 декабря 1838
 Голицын, Борис Владимирович; капитан; № 1178 (608); 1 января 1795
 Голицын, Владимир Васильевич; генерал-майор; 5 февраля 1919
 Голицын, Владимир Сергеевич; штабс-капитан; № 3369; 12 декабря 1817
 Голицын, Дмитрий Борисович; подполковник; 17 марта 1882
 Голицын, Дмитрий Владимирович, ротмистр; № 1179 (609); 1 января 1795
 Голицын, Егор Алексеевич; поручик; № 1175 (605); 1 января 1795 (в списках отчество ошибочно указано как Сергеевич)
 Голицын, Михаил Михайлович; бригадир; № 163 (142); 5 октября 1771
 Голицын, Михаил Михайлович; генерал-майор; № 7540; 1 января 1847
 Голицын, Николай Сергеевич; полковник; № 8401; 26 ноября 1850
 Голицын, Николай Яковлевич; генерал-майор; № 4418; 18 декабря 1830
 Голицын, Пётр Александрович; генерал-майор; № 1748 (734); 8 апреля 1807
 Голицын, Пётр Александрович; сотник; 24 апреля 1915
 Голицын, Сергей Сергеевич; подполковник; № 1962 (870); 20 мая 1808
 Голицын, Сергей Сергеевич; генерал-майор; № 7143; 17 декабря 1844
 Голицын, Сергей Фёдорович; полковник; № 236 (196); 26 ноября 1774
 Голицынский, Александр Николаевич; подполковник; 4 апреля 1905
 Голковский, Витольд; поручик; 18 ноября 1917
 Голлебен, Генрих фон; майор прусской службы; № 3310; 25 января 1817 (:de:Heinrich von Holleben)
 Голобрюхов, Евграф Андреевич; подполковник; № 8705; 26 ноября 1851
 Головань, Сергей Александрович; капитан; 27 января 1907
 Головатый, Антон Андреевич; полковник; № 586 (270); 12 декабря 1789
 Головачёв, Дмитрий Богданович; капитан 2-го ранга; № 3248; 26 ноября 1816
 Головачёв, Дмитрий Петрович; полковник; № 1921 (827); 5 февраля 1808
 Головачёв, Иван; подполковник; № 1189 (619); 26 ноября 1795
 Головачёв, Константин Гаврилович; майор; № 5634; 29 ноября 1837
 Головачёв, Никита Трофимович; полковник; № 4572; 16 декабря 1831
 Головачёв, Николай Никитич; генерал-майор; № 10252; 31 октября 1868
 Головачёв, Павел Богданович; капитан-лейтенант; № 2032; 26 ноября 1808
 Головачёв, Пётр Богданович; лейтенант; № 2156; 26 ноября 1809
 Головачевский, Всеволод Александрович; подполковник; 31 мая 1917 (посмертно)
 Головачевский, Егор Дмитриевич; полковник; № 9353; 26 ноября 1854
 Головачевский, Константин Дмитриевич; генерал-майор; № 9649; 26 ноября 1855
 Головизнин, Владимир Семёнович; капитан 2-го ранга; 1 сентября 1917
 Головин, Александр Илларионович; генерал-майор; № 1309; 26 ноября 1802
 Головин, Алексей Тимофеевич; полковник; № 6422; 5 декабря 1841
 Головин, Евгений Александрович; подполковник; № 2391 (1025); 14 января 1812
 Головин, Иван Максимович; капитан-лейтенант; № 3256; 26 ноября 1816
 Головин, Кирилл Тимофеевич; капитан; № 8296; 26 ноября 1849
 Головин, Михаил Иванович; полковник; 18 сентября 1917
 Головин, Николай Николаевич; генерал-майор; 9 декабря 1916
 Головин, Пётр Михайлович; полковник; 6 июля 1877
 Головин, Платон Дмитриевич; подполковник; № 9402; 26 ноября 1854
 Головин, Фёдор Гаврилович; генерал-майор; № 9044; 26 ноября 1853
 Головин, Фёдор Сергеевич; премьер-майор; № 1061 (546); 15 сентября 1794
 Головинский, Алексей Васильевич; полковник; 6 декабря 1916
 Головинский, Андрей Александрович; подполковник; № 8000; 26 ноября 1848
 Головинский, Венедикт Васильевич; подполковник; № 9552; 23 декабря 1854
 Головков, Мануил Пахомович; поручик; 27 марта 1880
 Головнин, Василий Михайлович; лейтенант; № 1894; 26 ноября 1807
 Головнин, Владимир Викулович; лейтенант; № 4520; 18 декабря 1830
 Головня, Людвиг; капитан; № 9242; 26 ноября 1853
 Головня, Павел Гаврилович; капитан-лейтенант; № 1876; 26 ноября 1807
 Головской, Александр Александрович; подпоручик; 25 ноября 1916
 Гололобов, Василий Степанович; адъютант; № 1049 (534); 28 июня 1794
 Гололобов, Всеволод Порфирьевич; подполковник; 3 февраля 1915
 Гололобов, Семён Васильевич; капитан; № 9005; 1 февраля 1852
 Голостенов, Алексей Маркович; подполковник; № 6799; 3 декабря 1842
 Голоушев, Александр Фёдорович; полковник; № 5529; 29 ноября 1837
 Голохвастов, Иван; полковник; № 4347; 19 декабря 1829
 Голоченинов, Прохор; майор; № 612 (296); 14 апреля 1789
 Голошвилев, Андрей Леонтьевич; подполковник; № 6003; 3 декабря 1839
 Голощапов, Василий Иванович; генерал-майор; 23 мая 1916
 Голощапов, Григорий Фёдорович; штабс-капитан; № 1993 (901); 20 мая 1808
 Голощапов, Николай Иванович; войсковой старшина; 4 марта 1917
 Голтвинский, Каллинник Алексеевич; майор; № 7075; 4 декабря 1843
 Голубев, Владимир Степанович; прапорщик; 18 мая 1915
 Голубев, Евгений Иванович; подпоручик; 9 сентября 1915
 Голубинин, Ефим Васильевич; майор; № 8286; 26 ноября 1849
 Голубинский, Пётр; штабс-капитан; 11 декабря 1916
 Голубинцев, Всеволод; прапорщик; 10 июня 1916
 Голубинцев, Евгений Матвеевич; полковник; 30 июня 1917
 Голубицкий-Лебединский, Пётр Евфимович; подполковник; № 6002; 3 декабря 1839
 Голубов, Агафон Агафонович; подпоручик; 12 января 1917 (посмертно)
 Голубов, Николай Михайлович; штабс-капитан; 9 сентября 1915
 Голузевский, Александр Иванович; штабс-капитан; 26 ноября 1878
 Голушенко (Голоушенко), Владимир Николаевич; капитан; 21 июня 1915
 Голынский, Викентий Иванович; капитан-поручик; № 826 (439); 25 марта 1791
 Голышев, Алексей Петрович; прапорщик; 26 ноября 1917
 Голышев, Алексей Прокофьевич; подпоручик; 9 сентября 1915
 Голышев, Сергей Петрович; капитан; 12 февраля 1917
 Голышкин, Иван Иванович; капитан; № 9853; 26 ноября 1855
 Гольтгоер, Александр Фёдорович; полковник; № 7563; 1 января 1847
 Гольтгоер, Константин Александрович; генерал-майор; 30 января 1915
 Гольтгоер, Фёдор Григорьевич; генерал-майор; № 3062; 26 ноября 1816
 Гольц; полковник прусской службы; № 2743; 4 ноября 1813
 Гольце, Георгий Борисович; штабс-капитан; 15 сентября 1917
 Гольцендорф, Карл Фридрих фон; майор прусской службы; № 2042 (913); 18 января 1809
 Гонгаров, Александр; подполковник; № 9160; 26 ноября 1853
 Гонольд, Пётр Иванович; подполковник; № 9129; 26 ноября 1853
 Гончаренко, Василий Данилович; полковник; № 6984; 4 декабря 1843
 Гончаренко, Яков Иванович; подпоручик; 19 мая 1915
 Гончаров, Борис Фёдорович; капитан; 1 июня 1915
 Гончаров, Михаил Фёдорович; штабс-ротмистр; 2901; 18 марта 1814
 Гончаров, Николай Данилович; поручик; 13 ноября 1916
 Гончаров, Николай; ротмистр; № 7514; 12 января 1846
 Гончаров, Степан Фёдорович; полковник; 14 июня 1915 (посмертно)
 Гоппер, Карл Иванович; подполковник; 11 декабря 1915
 Гора, Николай Иванович; подполковник; № 9714; 26 ноября 1855
 Гора, Ричард Антонович; подпоручик; 31 декабря 1916
 Горайский, Максимилиан Михайлович; полковник; 11 декабря 1915
 Горб, Григорий Ефимович; подпоручик; 19 сентября 1916
 Горб, Иван Иванович; майор; № 6859; 3 декабря 1842
 Горб, Иван Яковлевич; майор; № 8077; 26 ноября 1848
 Горб, Степан Григорьевич; майор; № 7478; 12 января 1846
 Горбаконь, Пётр Викторович; подполковник; 1 сентября 1915
 Горбань, Прокофий; поручик; 15 марта 1917
 Горбатовский, Владимир Николаевич; генерал-майор; 23 ноября 1904
 Горбачёв, Василий Павлович; генерал-майор; № 9045; 26 ноября 1853
 Горбачёв, Николай Алексеевич; полковник; 27 марта 1918 (посмертно)
 Горбачевский, Василий Романович; подполковник; № 6527; 5 декабря 1841
 Горбачевский, Витольд Антонович; подпоручик; 10 февраля 1917 (посмертно)
 Горбачевский, Владимир Николаевич; подполковник; 29 октября 1917 (посмертно)
 Горбачевский, Павел Николаевич; подпоручик; 14 июня 1915 (посмертно)
 Горбузов (Арбузов), Тимофей; прапорщик; 13 октября 1916
 Горбунов, Михаил Григорьевич (Егорович?); полковник; № 8418; 26 ноября 1850
 Горбунов, Николай Борисович; полковник; № 9091; 26 ноября 1853
 Горбунов, Сергей Аркадьевич; капитан; 3 июля 1915 (посмертно)
 Горбунов, Сергей Германович; подполковник; 26 августа 1916 (посмертно)
 Горбунцов, Егор Сергеевич; полковник; № 2060 (931); 17 февраля 1809
 Горголи, Иван Савич; полковник; № 1955 (862); 20 мая 1808
 Гордеев, Александр Дмитриевич; полковник; 5 мая 1917
 Гордеев, Афанасий Демидович; полковник; № 1956 (863); 20 мая 1808
 Гордеев, Пётр Михайлович; полковник; № 2413 (1046); 8 июня 1812
 Гордеев, Фёдор Константинович; корнет; 26 января 1917 (посмертно)
 Гордеев, Яков Фёдорович; полковник; № 3633; 13 февраля 1823
 Гордеенков, Василий Гаврилович; капитан; № 4640; 25 декабря 1831
 Гордымов, Егор Иванович; подполковник; № 4363; 19 декабря 1829
 Гордынский, Сергей Михайлович; прапорщик; 25 сентября 1917
 Горев, Александр Матвеевич; подполковник; № 9393; 26 ноября 1854
 Горелов, Григорий Фёдорович; прапорщик; 9 сентября 1915
 Горелов, Дмитрий Тимофеевич; подполковник; 27 января 1917
 Горелов, Фёдор Иванович; генерал-майор; 1 июня 1915
 Горемыкин, Дмитрий Мартынович; подполковник; № 456; 26 ноября 1786
 Горемыкин, Павел Денисович; подполковник; № 3508; 6 июня 1821
 Горечушников, Илья Петрович; подпоручик; 24 ноября 1917 (посмертно)
 Горихвостов, Александр Захарьевич; подполковник; № 2565; 26 марта 1813
 Горич-Большой, Иван Петрович; генерал-майор; № 238 (198); 26 ноября 1774
 Горич-Меньшой, Иван Петрович; секунд-майор; № 275 (228); 26 ноября 1775
 Горишний, Аким Андреевич; прапорщик; 1 марта 1916 (посмертно)
 Горковенко, Арсений Николаевич; старший лейтенант; 3 декабря 1916 (посмертно)
 Горковенко, Марк Филиппович; капитан-лейтенант; № 3857; 12 декабря 1824
 Горкушенко, Иван Иванович; майор; № 9183; 26 ноября 1853
 Горленко, Иван Андреевич; ротмистр; № 2433 (1066); 4 сентября 1812
 Горлов, Василий Михайлович; полковник; № 5705; 1 декабря 1838
 Горлов, Константин; штабс-капитан; № 9520; 26 ноября 1854
 Горлов, Павел Афанасьевич; майор; № 6567; 5 декабря 1841
 Горн, Генрих Вильгельм; майор прусской службы; № 2044 (915); 18 января 1809
 Горн, Александр Александрович; полковник; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Горнборг, Карл Иванович; капитан; № 2900; 18 марта 1814
 Горницкий, Людвиг Антонович; майор; № 6308; 11 декабря 1840
 Горностаев, Михаил Гаврилович; полковник; № 4327; 19 декабря 1829
 Горностаев, Фёдор Дмитриевич; полковник; 6 апреля 1915
 Горнстет, Евстафий Евстафьевич; майор; № 8968; 1 февраля 1852
 Городисский, Виктор Андреевич; поручик; 9 июля 1915
 Городынский, Леопольд Вячеславович; штабс-капитан; 7 июля 1917 (посмертно)
 Горонович, Андрей Кириллович; капитан; № 8793; 26 ноября 1851
 Горонович, Василий Николаевич; полковник; № 8624; 26 ноября 1851
 Горохов, Карп; майор; № 1453; 26 ноября 1802
 Горошко, Даниил Иванович; подпоручик; 22 августа 1917 (посмертно)
 Горошко, Пётр Яковлевич; подпоручик; 31 июля 1917
 Горощенко, Павел Иванович; штабс-капитан; 14 июня 1915
 Горский, Иосиф Иванович; капитан; 28 апреля 1878
 Горский, Лев Николаевич; полковник; № 9376; 26 ноября 1854
 Горский, Николай Иванович; полковник; № 5716; 1 декабря 1838
 Горский, Осип Иванович; майор; № 7649; 1 января 1847
 Горский, Осип-Юлиан Викентьевич; капитан; 23 сентября 1815
 Горский, Ярослав Петрович; штабс-капитан; 22 декабря 1900
 Горстен, Иван фон; секунд-майор; № 787; 26 ноября 1790
 Горсткин, Пётр Николаевич; штабс-ротмистр; № 2528 (1161); 31 декабря 1812
 Горталов, Аполлон Петрович; подполковник; № 5753; 1 декабря 1838
 Горталов, Константин Фёдорович; полковник; № 4690; 21 декабря 1832
 Горталов, Фёдор Матвеевич; майор; 31 августа 1877 (посмертно)
 Горчаков, Александр Дмитриевич; полковник; № 9069; 26 ноября 1853
 Горчаков, Алексей Иванович; генерал-адъютант; № 615 (299); 14 апреля 1789
 Горчаков, Борис Владимирович; штабс-ротмистр; 27 марта 1918
 Горчаков, Пётр Дмитриевич; генерал-майор; № 4301; 19 декабря 1829
 Горшинев, Александр Иванович; штабс-ротмистр; № 6377; 11 декабря 1840
 Горшков, Андрей Давыдович; генерал-майор; 8 октября 1877
 Горшков, Константин Константинович; подполковник; 15 октября 1916
 Горшков, Николай Михайлович; подпоручик; 5 мая 1917
 Горшталь, Егор; подполковник; № 3075; 26 ноября 1816
 Горюшкин, Аполлон Гаврилович; капитан; № 10094; 26 ноября 1857
 Горяинов, Иван Варфоломеевич; майор; № 8079; 26 ноября 1848
 Горячев, Иван Иванович; подполковник; № 5237; 1 декабря 1835
 Горюнихин, Даниил Тимофеевич; капитан; 4 марта 1917
 Горячко, Даниил Даниилович; капитан; № 4288; 20 октября 1829
 Готовицкий, Андрей Николаевич; подполковник; № 1214; 26 ноября 1795
 Готовский, Семён Осипович; генерал-майор; № 3542; 16 декабря 1821
 Готовцев, Александр Кондратьевич; генерал-майор; № 3063; 26 ноября 1816
 Готовцев, Алексей Иванович; подполковник; 27 марта 1918
 Готовцев, Валериан Тимофеевич; поручик; № 2908; 18 марта 1814
 Готовцев, Евграф Тимофеевич; полковник; № 6978; 4 декабря 1843
 Готовцев, Олимпий Тимофеевич; капитан-лейтенант; № 4139; 21 декабря 1827
 Готовцов, Семён Степанович; полковник; № 1773 (759); 26 апреля 1807

 Готшолк, Генрих Эрастович; полковник; № 9072; 26 ноября 1853
 Готштейн, Иван Григорьевич; секунд-майор; № 370; 26 ноября 1782
 Гоувальт, Степан Иванович; капитан; 26 апреля 1915 (посмертно)
 Гоферланд, Ефрем Ефремович; подполковник; № 7617; 1 января 1847
 Гофман; полковник; № 2824; 20 февраля 1814
 Гофман, Дмитрий Антонович; полковник; 7 апреля 1878
 Гофман, Иван Иванович; полковник; № 4398; 25 июня 1830
 Гофман, Карл Логинович; подполковник; № 6272; 11 декабря 1840
 Гофман, Николай Яковлевич; майор; № 3671; 13 февраля 1823
 Гохгаузен, Георг Фёдорович; майор; № 5617; 29 ноября 1837
 Гоц, Владимир Степанович; подполковник; № 9415; 26 ноября 1854
 Гоцул, Георгий Григорьевич; подпоручик; 18 июля 1915
 Гош, Борис Георгиевич; капитан; 29 августа 1916
 Гоштовт, Иван Иванович; подпоручик; 26 августа 1916
 Гоярин, Михаил Герасимович; майор; № 3417; 15 февраля 1819

Гр 
 Граббе, Карл Христофорович; коллежский советник; № 4351; 19 декабря 1829
 Граббе, Михаил Николаевич; генерал-майор; 30 января 1915
 Граббе, Михаил Павлович; генерал-майор; 1877
 Граббе, Павел Христофорович; поручик; 1812 (в списках не значится, но во многих источниках указано, что орден получил лично от императора Александра I)
 Граббе, Пётр Христофорович; генерал-майор; № 5349; 6 декабря 1836
 Граблевский, Семён Андреевич; штабс-капитан; 24 апреля 1915
 Грабленов, Василий Пантелеевич; секунд-майор; № 513; 26 ноября 1787
 Грабовски, Фердинанд фон; майор прусской службы; № 3309; 25 января 1817 (:de:Ferdinand von Grabowski)
 Грабовский, Александр Александрович; полковник; № 2458 (1091); 21 ноября 1812 (посмертно)
 Грабовский, Василий Васильевич; капитан; № 5905; 3 декабря 1839
 Грабовский, Иван; подполковник; № 4366; 19 декабря 1829
 Грабовский, Иван Павлович; подполковник; № 10065; 26 ноября 1857
 Грабовский, Павел; полковник; № 277 (230); 26 ноября 1775
 Грабовый, Давид Иванович; штабс-капитан; 6 июля 1915 (посмертно)
 Граве, Алексей Фёдорович де, полковник; № 6242; 11 декабря 1840
 Граве, Владимир Иванович; полковник; № 6736; 3 декабря 1842
 Граве, Владимир Христофорович; генерал-майор; № 8168; 26 ноября 1849
 Граве, Иван Христианович; подполковник; № 1524; 26 ноября 1803
 Граве, Карл Христианович; секунд-майор; № 871; 26 ноября 1791
 Граве, Христиан Христианович; майор; № 1012; 26 ноября 1793
 Граль, Иван Карлович; подполковник; № 10054; 26 ноября 1857
 Грамздорф, Антон Антонович; подполковник; № 1188 (567); 1 января 1795
 Грамматиков, Николай Иванович; подполковник; № 10063; 26 ноября 1857
 Грамотин, Алексей Петрович; капитан; № 5325; 1 декабря 1835
 Грандидьер, Егор Егорович фон; подполковник; № 8940; 1 февраля 1852
 Гранд-Мезон, Пётр Леонидович; прапорщик; 2 апреля 1917
 Гранников, Александр Александрович; полковник; 26 апреля 1915 (посмертно)
 Гранкин, Александр Андреевич; секунд-майор; № 785; 26 ноября 1790
 Гранкин, Дмитрий Андреевич; полковник; № 484; 26 ноября 1787
 Гранкин, Дмитрий Андреевич; полковник; № 9937; 26 ноября 1856
 Грановский, Пётр Иванович; подполковник; № 5808; 1 декабря 1838
 Грановский, Семён Иванович; подполковник; № 6543; 5 декабря 1841
 Грансман, Михаил Александрович; подполковник; 5 мая 1917
 Грансман, Николай Александрович; подполковник; 3 февраля 1915 (посмертно)
 Грассэ, Эме Иванович; су-лейтенант французской службы; 15 ноября 1917
 Гратинский, Андрей Карлович; майор; № 3742; 26 ноября 1823
 Граф, Пётр Фёдорович фон; подполковник; № 427; 26 ноября 1785
 Графен, Карл Фёдорович; секунд-майор; № 921 (495); 28 июня 1792
 Грачёв, Владимир; подпоручик; 21 июня 1915
 Грдина, Аркадий Алексеевич; прапорщик; 25 сентября 1917
 Гребен, Карл фон дер; подполковник прусской службы; № 3306; 25 января 1817
 Гребен, Виктор Оттонович; подполковник; 27 марта 1917
 Гребёнкин, Андрей Иванович; капитан; № 6887; 3 декабря 1842
 Гребёнкин, Афанасий Давидович; штабс-капитан; № 10235; 25 декабря 1865
 Гребенщиков, Виктор Фёдорович; капитан 2-го ранга; № 8672; 26 ноября 1851
 Гревениц, Владимир Евгеньевич; лейтенант; 27 сентября 1904
 Гревениц, Людвиг-Вильгельм фон; майор виртембергской службы; № 2998; 24 июня 1815
 Гревенс, Абрам Ильич; статский советник; № 1586; 26 ноября 1804
 Гревенс, Карл Ильич фон; капитан 1-го ранга; № 1398; 26 ноября 1802
 Гревенц, Леопольд Ильич фон; подполковник; № 417; 26 ноября 1785
 Гревс, Алексей Александрович; полковник; № 3924; 26 ноября 1826
 Гревцев, Владимир Георгиевич; прапорщик; 25 марта 1916
 Гревцов; войсковой старшина; № 2722; 20 октября 1813
 Грезо, Пётр Петрович; штабс-капитан; 21 марта 1915
 Грейг, Алексей Самуилович; капитан 1-го ранга; № 1406; 26 ноября 1802
 Грейг, Самуил Самуилович; капитан-лейтенант; № 1538; 26 ноября 1803
 Грейм, Стефан Сигизмундович; штабс-капитан; 16 июня 1917
 Греков, Александр Матвеевич; полковник; № 4806; 25 декабря 1833
 Греков, Александр Петрович; полковник; 18 июля 1916
 Греков, Алексей Степанович; полковник; № 3563; 16 декабря 1821
 Греков, Дмитрий Евдокимович; подполковник; № 942 (516); 26 ноября 1792
 Греков, Иван; подполковник; № 4474; 18 декабря 1830
 Греков, Иван Васильевич; войсковой старшина; № 2609; 11 июля 1813
 Греков, Иван Евдокимович; подполковник; № 819 (432); 25 марта 1791
 Греков, Митрофан Ильич; полковник; 13 июня 1878
 Греков, Пётр Дмитриевич; подполковник; № 10062; 26 ноября 1857
 Греков, Пётр Матвеевич; премьер-майор; № 1198 (628); 26 ноября 1795
 Греков, Степан Евдокимович; генерал-майор; № 2555 (1189); 26 марта 1813
 Греков, Тимофей Дмитриевич; войсковой старшина; № 1793 (779); 5 августа 1807
 Греков, Эраст Петрович; полковник; № 9698; 26 ноября 1855
 Грекулов, Андрей Степанович; подполковник; № 6269; 11 декабря 1840
 Гремов, Иван Васильевич; майор; № 3347; 12 декабря 1817
 Грен, Антон Иванович; капитан-лейтенант; № 3476; 26 ноября 1819
 Грен, Егор Егорович; подполковник; № 5993; 3 декабря 1839
 Гренгаммер, Фёдор Данилович; полковник; № 1651; 5 февраля 1806
 Грессер, Александр Александрович; полковник; № 6726; 3 декабря 1842
 Грессер, Александр Иванович; полковник; № 2091; 26 ноября 1809
 Грессер, Аполлон Карлович; полковник; № 7772; 26 ноября 1847
 Грессер, Пётр Александрович; полковник; № 6406; 5 декабря 1841
 Грехов, Сергей Семёнович; поручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Греч, Павел Иванович; полковник; № 6722; 3 декабря 1842
 Греченевский, Терентий Степанович; подполковник; № 5202; 1 декабря 1835
 Гречин, Павел Фёдорович; майор; № 7646; 1 января 1847
 Гречкин, Илья Георгиевич; войсковой старшина; 6 января 1917
 Грешнев, Иван Матвеевич; штабс-капитан; № 8582; 26 ноября 1850
 Гржегоржевский, Викентий Антонович; полковник; № 4948; 3 декабря 1834
 Гржибовский, Александр Людвигович; капитан; 17 июля 1906
 Грживо-Домбровский, Пётр Станиславович; полковник; 2 июня 1916
 Грибанов, Александр Андреевич; сотник; 17 октября 1915
 Гриббе, Николай Карлович; подполковник; № 5594; 29 ноября 1837
 Грибель, Сергей Фёдорович; подпоручик; 3 ноября 1915 (посмертно)
 Грибовский, Леонард Владиславович; капитан; № 8571; 26 ноября 1850
 Грибовский, Роман Ильич; поручик; 25 февраля 1907
 Грибский, Александр Никитич; подполковник; № 5757; 1 декабря 1838
 Грибский, Афанасий Никитич; подполковник; № 4632; 25 декабря 1831
 Грибский, Иван Никитич; подполковник; № 5177; 1 декабря 1835
 Грибский, Николай Никитич; майор; № 8085; 26 ноября 1848
 Грибский, Степан Никитич; полковник; № 4707; 21 декабря 1832
 Григораш, Матвей Иванович; капитан-лейтенант; № 5492; 6 декабря 1836
 Григораш, Платон Матвеевич; капитан-лейтенант; № 9980; 26 ноября 1856
 Григоревич, Николай Михайлович; подпоручик; 19 декабря 1917
 Григоренко, Аполлон Аполлонович; полковник; 23 ноября 1904
 Григоренко, Иван Васильевич; капитан; № 9239; 26 ноября 1853
 Григоренко, Калиник Васильевич; капитан корпуса флотских штурманов; № 9485; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Григоренко, Сергей Сергеевич; прапорщик; 30 июня 1917 (посмертно)
 Григоренко, Фаддей Васильевич; капитан; № 8796; 26 ноября 1851
 Григореску, Еремия; генерал-лейтенант румынской службы; января 1917
 Григоров, Алексей Егорович; подполковник; № 766; 26 ноября 1790
 Григоров, Михаил Михайлович; полковник; 5 февраля 1916
 Григорович, Василий Александрович; подпоручик; 14 ноября 1915 (посмертно)
 Григорович, Василий Павлович; подполковник; № 7821; 26 ноября 1847
 Григорович, Виктор Иванович; полковник; 11 сентября 1917
 Григорович, Давид Николаевич; полковник; 26 августа 1916
 Григорович, Еким Дионисиевич; майор; № 4896; 25 декабря 1833
 Григорович, Константин Петрович; подполковник; № 9113; 26 ноября 1853
 Григорович, Пётр Дометьевич; подполковник; 23 мая 1916
 Григоровский, Тарас Михайлович; полковник; № 3401; 15 февраля 1819
 Григорчук, Николай Иванович; подполковник; 15 апреля 1915 (посмертно)
 Григорьев, Александр Георгиевич; штабс-капитан; 26 сентября 1916
 Григорьев, Алексей Николаевич; капитан 2-го ранга; № 5251; 1 декабря 1835
 Григорьев, Алексей Фёдорович; подполковник; 26 августа 1916
 Григорьев, Андрей Андреевич; капитан; № 7337; 17 декабря 1844
 Григорьев, Василий Алексеевич; подполковник; № 8934; 1 февраля 1852
 Григорьев, Василий Григорьевич; подполковник; № 5777; 1 декабря 1838
 Григорьев, Владимир Алексеевич; подпоручик; 11 декабря 1915
 Григорьев, Гавриил Николаевич; подполковник; № 8951; 1 февраля 1852
 Григорьев, Георгий Александрович; сотник; 3 августа 1901
 Григорьев, Дмитрий Васильевич; капитан; № 1162 (592); 1 января 1795
 Григорьев, Дмитрий Евгеньевич; поручик; 4 марта 1917
 Григорьев, Дмитрий Петрович; штабс-капитан; № 9574; 28 декабря 1854
 Григорьев, Иродион Фёдорович; полковник; 29 августа 1916
 Григорьев, Лев Иванович; майор; № 8072; 26 ноября 1848
 Григорьев, Михаил Васильевич; полковник; 30 июня 1917
 Григорьев, Николай; штабс-капитан; 15 марта 1917
 Григорьев, Николай Николаевич; полковник; 9 июня 1917
 Григорьев, Павел Александрович; подпоручик; 3 января 1915
 Григорьев, Пётр Герасимович; подполковник; № 2840; 26 февраля 1814
 Григорьев, Пётр Григорьевич (штабс-капитан); штабс-капитан; № 7359; 17 декабря 1844
 Григорьев, Степан Степанович; подполковник; № 1510; 26 ноября 1803
 Григорьев, Фёдор Николаевич; капитан; 20 мая 1915 (посмертно)
 Григорьев, Фёдор Фёдорович; полковник; 24 апреля 1915
 Григорьев, Яков Васильевич; инженер-капитан; № 4017; 26 ноября 1826
 Грин, Александр Иванович; полковник; № 9939; 26 ноября 1856
 Гринбладт, Густав; майор; № 3224; 26 ноября 1816
 Гринвальд, Родион Егорович; генерал-майор; № 6390; 5 декабря 1841
 Гринев, Афанасий Михайлович; майор; № 5627; 29 ноября 1837
 Гринев, Иван Венедиктович; майор; № 2539 (1172); 3 января 1813
 Гринев, Николай Козьмич; полковник; № 5945; 3 декабря 1839
 Гринев, Сергей Аполлонович; подпоручик; 27 марта 1881
 Гриневич, Аполлон Ермолаевич; капитан; № 8784; 26 ноября 1851
 Гриневич, Кирилл Степанович; капитан; № 6361; 11 декабря 1840
 Гриневский, Василий Фёдорович; капитан-лейтенант; № 8130; 26 ноября 1848
 Гриненталь, Пётр Адольфович фон; подполковник; № 1574; 26 ноября 1804
 Гринфельд, Богуслав Францевич; капитан; № 4409; 6 августа 1830
 Гринцевич, Владимир Владимирович; штабс-капитан; 27 января 1917
 Гринцов, Иван Алексеевич; поручик; 7 февраля 1917
 Гринченко, Пётр Дмитриевич; полковник; 5 февраля 1916
 Гринштейн, Лев; подпоручик; 19 мая 1915
 Гриппенберг, Акатис Фердинандович; полковник; № 8192; 26 ноября 1849
 Гриппенберг, Оскар-Фердинанд Казимирович; капитан; № 10246; 27 июня 1867
 Гриппенберг, Себастьян Николаевич; подполковник; № 8037; 26 ноября 1848
 Грицай, Александр Иванович; подполковник; № 4592; 16 декабря 1831
 Грицай, Никифор Семёнович; подпоручик; 5 мая 1917
 Гриценков (Грищенков); майор; № 2503 (1136); 23 декабря 1812
 Гришин, Василий Алексеевич; прапорщик; 17 октября 1915 (посмертно)
 Гришин, Иван Андреевич; майор; № 6120; 3 декабря 1839
 Гришинский, Алексей Самойлович; генерал-майор; 18 июля 1915
 Гришкевич, Николай Павлович; поручик; 1 марта 1916
 Гришкевич-Трахимовский, Александр Осипович; капитан; № 8112; 26 ноября 1848
 Гришков, Андрей Никитич; майор; № 9814; 26 ноября 1855
 Гришков, Пётр Никифорович; майор; № 6332; 11 декабря 1840
 Грищенко, Антоний Константинович; прапорщик; 9 октября 1917
 Гродеков, Николай Иванович; генерал-майор; 25 января 1881
 Гродецкий, Антон Адамович; подполковник; № 5985; 3 декабря 1839
 Гродецкий, Виктор Адамович; майор; № 6075; 3 декабря 1839
 Гродецкий, Станислав Адамович; полковник; № 6962; 4 декабря 1843
 Гродский, Дмитрий Иванович; полковник; № 9678; 26 ноября 1855
 Грольман, Карл фон; подполковник прусской службы; № 2669; 15 сентября 1813 
 Громов, Михаил; поручик; 15 марта 1917
 Громов, Павел Васильевич; капитан; № 3750; 26 ноября 1823
 Гроновский, Иосиф Янович; подпоручик; 10 ноября 1916
 Грослауб, Иван Иванович; подполковник; № 4869; 25 декабря 1833
 Гросман, Евгений Николаевич; подпоручик; 22 декабря 1916 (посмертно)
 Гроссетти, Поль Франсуа; генерал французской службы; 4 мая 1916
 Гроссман, Ричард Робертович; полковник; 19 сентября 1916
 Гроте-де-Буко, Евгений Александрович; подполковник; 9 сентября 1915
 Гротгус, Евгений Васильевич; полковник; № 6467; 5 декабря 1841
 Гротгус, Теодор Теодорович; подполковник; № 9740; 26 ноября 1855
 Гротгус, Яков Васильевич; подполковник; № 2536 (1169); 3 января 1813
 Гротенгельм, Максим Максимович; полковник; № 4432; 18 декабря 1830
 Гротенгельм, Фридрих Евстафьевич; подполковник; № 331; 26 ноября 1781
 Гротенфельд, Адольф Карлович; подполковник; № 7442; 12 января 1846
 Гротенфельт, Иван Адамович (Адольфович?); полковник; № 7756; 26 ноября 1847
 Грудина, Григорий Емельянович; капитан; 20 ноября 1915
 Грудинин, Василий Павлович; подполковник; № 4725; 21 декабря 1832
 Груев, Николай Павлович; штабс-капитан; 4 апреля 1917
 Груза, Анатолий (Францевич?); подпоручик; 25 сентября 1917
 Груза, Николай Францевич; подпоручик; 25 сентября 1917
 Груздев, Геннадий Михайлович; поручик; 24 ноября 1917 (посмертно)
 Грузинов, Афанасий Фёдорович; подъесаул; 6 апреля 1915
 Грузинов, Евграф Евграфович; капитан; 15 апреля 1915
 Грузинов, Пётр Осипович; премьер-майор; 26 ноября 1795 (в 1801 году лишён чинов и всех орденов)
 Грунауэр, Густав-Адольф-Эмиль Евгеньевич; штабс-ротмистр; 13 января 1915 (посмертно)
 Грундэ, Андрей Яковлевич; штабс-ротмистр; 13 января 1915 (по другим данным — 10 июня 1915)
 Грунт, Егор Егорович; полковник; № 8613; 26 ноября 1851
 Грушецкий, Фёдор Александрович; майор; № 7255; 17 декабря 1844
 Грушке, Фёдор Карлович; полковник; № 8896; 1 февраля 1852
 Грущинский, Гелиодор Станиславович; поручик; 3 ноября 1916
 Грызлов, Александр Сергеевич; подпоручик; 25 мая 1916
 Грязнов, Егор Иванович; подполковник; № 5576; 29 ноября 1837
 Грязнов, Николай Павлович; генерал-майор; 4 января 1905
 Грязнов, Семён; штабс-капитан; № 7919; 26 ноября 1847

Гу 
 Губарев, Василий Васильевич; полковник; № 5534; 29 ноября 1837
 Губарев, Василий Николаевич; подпоручик; 18 сентября 1915
 Губарев, Иларион Васильевич; полковник; № 5388; 6 декабря 1836
 Губер, Борис Александрович; поручик; 9 октября 1917
 Губерти, Яков Яковлевич; поручик; № 1785 (771); 22 мая 1807
 Губерт, Николай Егорович; подполковник; № 3720; 26 ноября 1823
 Губин; подполковник; № 2829; 20 февраля 1814
 Губонин, Николай Романович; прапорщик; 8 июля 1915
 Губонин, Пётр Николаевич; мичман; 23 февраля 1904
 Губский, Фёдор Алексеевич; генерал-майор; 31 июля 1877
 Губченко, Николай Филиппович; штабс-капитан; 6 сентября 1917
 Гувениус, Иван Иванович; подполковник; № 5033; 3 декабря 1834
 Гувениус, Николай Максимович; капитан-лейтенант; № 9270; 26 ноября 1853
 Гудима, Алексей Степанович; подполковник; № 8686; 26 ноября 1851
 Гудима, Павел Степанович; капитан-лейтенант; № 8504; 26 ноября 1850
 Гудович, Александр Васильевич; полковник; № 809 (422); 25 марта 1791
 Гудович, Андрей Иванович; полковник; № 2475 (1108); 23 декабря 1812
 Гудович, Василий Иванович; полковник; № 3816; 12 декабря 1824
 Гудович, Михаил Васильевич; генерал-майор; № 4051; 26 ноября 1827
 Гудович, Николай Васильевич; генерал-лейтенант; № 1554; 26 ноября 1804
 Гудхарт, Френсис; лейтенант английской службы; 28 октября 1915
 Гужавин, Иван Маркелович; подпоручик; 25 мая 1917
 Гузевич, Эмилиан Максимович; капитан; № 9021; 1 февраля 1852
 Гулевич; подполковник; № 2501 (1134); 23 декабря 1812
 Гулевич, Андрей Иванович; подполковник; № 6800; 3 декабря 1842
 Гулевич, Арсений Анатольевич; генерал-лейтенант; 27 октября 1914
 Гулевич, Герасим Иванович; подполковник; № 8006; 26 ноября 1848
 Гулевич, Иван Иванович; капитан; № 9007; 1 февраля 1852
 Гулевич, Илья Алексеевич; капитан; № 9326; 17 октября 1854 (посмертно)
 Гулевич, Пётр Иванович; майор; № 7864; 26 ноября 1847
 Гулый-Гуленко, Андрей Алексеевич; подпоручик; 4 марта 1917
 Гульбе, Николай Эмильевич; штабс-капитан; 26 января 1917
 Гульковиус; подполковник; № 2784; 18 января 1814
 Гуляев, Николай Константинович; капитан; 25 мая 1916
 Гуляев, Яков Алексеевич; капитан-лейтенант; № 5872; 1 декабря 1838
 Гуляков, Василий Семёнович; генерал-майор; № 1295; 26 ноября 1802
 Гуляков, Николай Григорьевич; капитан; № 9221; 26 ноября 1853
 Гума, Пётр Викентьевич; штабс-капитан; 13 января 1915
 Гумбург, Леонид Александрович; прапорщик; 24 апреля 1915
 Гумилевский, Николай Иванович; подпоручик; 24 апреля 1915
 Гунаропулло, Афанасий Дмитриевич; капитан; № 5076; 3 декабря 1834
 Гундарев, Фёдор Филиппович; подполковник; 23 апреля 1915
 Гундерштруб, Карл Иванович; полковник; № 3093; 26 ноября 1816
 Гундиус, Вилим Антонович; полковник; № 2446 (1079); 9 ноября 1812
 Гунцадзе, Давид Константинович; генерал-майор; 25 марта 1916
 Гурамов, Иван Захарович; подполковник; № 6499; 5 декабря 1841
 Гурбандт, Фридрих Егорович; полковник; № 5967; 3 декабря 1839
 Гургенидзе, Иван Константинович; штабс-капитан; 29 мая 1915
 Гурдов, Павел Васильевич; капитан; 6 апреля 1915 (посмертно); по другим данным — в ноябре 1914
 Гуржа, Константин Афанасьевич; подполковник; № 6284; 11 декабря 1840
 Гуриели, Степан Христофорович; секунд-майор; № 511; 26 ноября 1787
 Гурин, Аким Михайлович; майор; № 7041; 4 декабря 1843
 Гурих, Андрей; майор; № 1515; 26 ноября 1803
 Гурих, Иван Иванович; подполковник; № 1371; 26 ноября 1802
 Гурко, Василий Иосифович; генерал-лейтенант; 25 октября 1914
 Гурко, Владимир Иосифович; полковник; № 4041; 27 октября 1827
 Гурко, Дмитрий Иосифович; полковник; 19 мая 1915
 Гурко, Иосиф (Осип) Александрович; генерал-майор; № 4045; 26 ноября 1827
 Гурковский, Алексей Павлович; штабс-капитан; 5 октября 1877
 Гуро, Анри Жозеф; генерал французской службы; января 1915
 Гуров, Павел Петрович; штабс-капитан; 14 марта 1917
 Гуровский, Роман Владимирович; поручик; 25 ноября 1916
 Гурский, Георгий Петрович; штабс-ротмистр; 25 марта 1917
 Гурский, Николай Александрович; майор; № 8780; 26 ноября 1851
 Гурский, Онисифор Филиппович; подполковник; № 5240; 1 декабря 1835
 Гурский, Пантелеймон Викентьевич; майор; № 5069; 3 декабря 1834
 Гурский, Семён Васильевич; поручик; 24 апреля 1915
 Гуртих, Владимир Матвеевич; штабс-капитан; 7 января 1916
 Гурчин, Александр Викентьевич; генерал-майор; 1 января 1878
 Гурьев, Александр Дмитриевич; действительный статский советник; № 2760; 18 декабря 1813
 Гурьев, Александр Павлович; подпоручик; 7 января 1916 (посмертно)
 Гурьев, Алексей Иванович; генерал-майор; № 3165; 26 ноября 1816
 Гурьев, Борис Алексеевич; майор; № 6312; 11 декабря 1840
 Гурьев, Николай Николаевич; штабс-капитан; 6 апреля 1915 (посмертно)
 Гурьев, Семён Алексеевич; полковник; № 5551; 29 ноября 1837
 Гурьялов, Иван Степанович; генерал-майор; № 1649; 5 февраля 1806
 Гусак, Григорий Михайлович; прапорщик; 17 августа 1916
 Гусаков, Илья Владимирович; поручик; 1 июня 1915 (посмертно)
 Гусаков, Николай Фёдорович; капитан-лейтенант; № 9535; 6 декабря 1854
 Гусаков, Фёдор Леонтьевич; капитан; № 7109; 4 декабря 1843
 Гусаковский, Владимир Николаевич; капитан; 25 февраля 1907
 Гусаренков, Иона Анисофорович; подпоручик; 26 января 1917 (посмертно)
 Гусаров, Михаил Петрович; поручик; 2 октября 1917
 Гусев, Александр; подпоручик; 27 сентября 1917
 Гусев, Аркадий Яковлевич; полковник; 26 августа 1916
 Гусев, Афанасий Григорьевич; прапорщик; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Гусев, Евгений Николаевич; штабс-капитан; 6 апреля 1915
 Гусев, Константин Корнеевич; подпоручик; 20 мая 1915
 Гусев, Леонид Иванович; подпоручик; 11 декабря 1915
 Гусев, Николай; капитан; № 5661; 29 ноября 1837
 Гусев, Николай Викторович; полковник; 18 сентября 1915 (посмертно)
 Гуславский, Пётр Лукич; генерал-майор; 31 марта 1916
 Гусликов, Александр Дмитриевич; капитан-лейтенант; № 6864; 3 декабря 1842
 Густав-Вильгельм Мекленбург-Шверинский; принц; № 2932; 3 августа 1814 
 Гуськов, Александр Леонтьевич; штабс-капитан; 28 августа 1917
 Гут, Иван Иванович; капитан; № 6137; 3 декабря 1839
 Гутиев, Александр Дмитриевич; штабс-ротмистр; 3 января 1915
 Гутников, Иван Васильевич; капитан; № 7696; 1 января 1847
 Гутников, Пётр Иванович; майор; № 7654; 1 января 1847
 Гутовский, Иван Францевич; подполковник; № 8221; 26 ноября 1849
 Гутор, Алексей Евгеньевич; генерал-лейтенант; 23 апреля 1915
 Гуторович, Николай Васильевич; подполковник; № 8046; 26 ноября 1848
 Гущин, Семён; майор; № 3120; 26 ноября 1816

Гю 
 Гюллинг, Густав Иванович; подполковник; № 7614; 1 января 1847

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Г